Карл Бок:
 Бок, Карл Альфред (1849—1932) — норвежский государственный служащий, писатель, инженер, коллекционер, естествоиспытатель и исследователь.
 Бок, Карл Евстафьевич фон — Георгиевский кавалер; бригадир; № 482; 26 ноября 1787.
 Бок, Карл Эрнест (1809—1874) — анатом, автор многих популярно-медицинских сочинений.
 Примечания